Олимпийский квалификационный турнир по гандболу среди мужчин 2016 — гандбольный турнир среди мужчин, в котором принимало участие 12 национальных команд, поделённых на три турнира по четыре команды в каждом. Турниры проходили с 7 по 10 апреля 2016 года.

Формат 
Две лучшие команды из трёх различных турниров получили место на гандбольном турнире летних Олимпийских игр 2016, который пройдёт с 6 по 21 июля 2016 года. Формат олимпийского квалификационного турнира среди мужчин подразумевает три олимпийских квалификационных турнира, в каждом из которых участвовало четыре команды, при этом победитель и вторая команда каждого турнира попали на гандбольный турнир летних Олимпийских игр 2016 года среди мужчин.

Квалификация

Посев команд

Итоговое положение команд 

{{Гандбол таблица строка |команда= |фон=a |в=3  |н=0 |п=0 |гз=88 |гп=71}}Курсивом'' выделены хозяева турниров.

См. также 
 Гандбол на летних Олимпийских играх 2016
 Гандбол на летних Олимпийских играх 2016 — квалификация
 Олимпийский квалификационный турнир по гандболу среди женщин 2016

Ссылки 

Гандбол на летних Олимпийских играх 2016
2016 год в гандболе